Hausbaum steht für:
 Hausbaum, mit dem Neubau eines Hauses und dem Einzug der Familie gepflanzter Baum
 Haus- oder Mühlbaum, im unteren Bock steckender, senkrechter Pfahl, auf dem der Mühlenkasten einer Bockwindmühle sitzt